Каракуду́к () — село у складі Іргізького району Актюбинської області Казахстану. Входить до складу Кумтугайського сільського округу.

Населення — 266 осіб (2009; 234 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Іргізького району
Села Актюбинської області